Евсино — название населённых пунктов в России:

 Евсино — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Евсино — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Евсино — деревня в Искитимском районе Новосибирской области.
 Евсино — станция в Искитимском районе Новосибирской области.
 Евсино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Евсино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Евсино — село в Голышмановском районе Тюменской области.
 Евсино — деревня в Воткинском районе Удмуртской Республики.